Шауб, Василий Иванович (1834—1905) — петербургский архитектор.
 Шауб, Василий Васильевич (1861—1934) — петербургский, ленинградский архитектор, сын В. И. Шауба.